Termenul „Pilat” se poate referi la:

Pilat din Pont sau Ponțiu Pilat, guvernator roman al provinciei Iudea
Muntele Pilat din Elveția
Lacul Pilat din Elveția
Calea Ferată Pilat din Elveția
Pilatus Aircraft o firmă producătoare de avioane din Elveția
Radio Pilatus din Elveția
Rob Pilatus un cântăreț american